Гофрирова́ние (от  — прессовать складки, оттискивать узор) — процесс создания складок — (гофров) в листовых материалах путём гибки листа, через фиксированное расстояние, с целью улучшения прочностных характеристик материала и способности материала сопротивляться образованию деформации.

Примеры использования технологии гофрирования 

 Сильфон — упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механических нагружений. Широко применяется в трубопроводной арматуре в качестве герметизирующего, чувствительного и силового элемента.
Гофрированные трубки для соединения фильтров с противогазами
 Гофрокартон.
Гофрированная бумага-материал для декоративно-прикладного творчества.
 Вагон метро типа Е — отличаются от вагонов предыдущей серии Д наличием полос гофрирования (у первых опытных вагонов полосы гофрирования были только в нижней части кузова).
 Юнкерс Ю 52 — немецкий пассажирский и военно-транспортный самолёт имел характерный фюзеляж из гофрированного металла.
 Ford Trimotor — фордовские самолёты были цельнометаллическими, с характерной обшивкой крыльев и фюзеляжа из гофрированного алюминия.
 Дирижабль Циолковского — тонкая металлическая оболочка также была гофрированной, что позволяло увеличить её прочность и устойчивость. Волны гофра располагались перпендикулярно оси дирижабля. Позднейшие исследования в лаборатории Людвига Прандтля показали, что такое расположение гофров приводит к увеличению шероховатости оболочки и, как следствие, к значительному увеличению сопротивления воздуха.
Гофрированные воздуховоды для вентиляционных систем, изготавливаются из алюминия и имеют гибкую структуру, для перемещения воздуха в приточно-вытяжных системах.
Максимилиановский доспех — при внешних очертаниях, делающих его похожим на миланский доспех, максимилиановский доспех имеет конструктивные особенности, унаследованные от германского готического доспеха, такие, как обилие рёбер жёсткости (изготовленных путём гофрирования), позволяющих получить более прочную конструкцию при меньшем весе.
Раф (фреза, горгера) — круглый гофрированный воротник европейской моды XVI—XVII веков.

См. также 
 Прокат
 Штамповка
 Гнутые профили
 Производство гнутых профилей
 Швеллер

Примечания 

Металлообработка